Hauland steht für:
 Ländereien in den östlichen Provinzen von Preußen, siehe Hauländer
 Hauland (Gemeinde Stams), Weiler in der Gemeinde Stams, Tirol
 Synonym für Hauerland